Диваков:

 
 Диваков, Владимир Иванович (род. 1937) — протопресвитер Русской православной церкви.